Der Unicodeblock Arabisch, Ergänzung (Arabic Supplement, 0750 bis 077F) enthält arabische Zeichen, die teilweise nicht mehr in Benutzung sind, für verschiedene Minderheitensprachen. Viele Zeichen stammen aus Schriften für afrikanische Sprachen. Weitere drei Arabisch-Blöcke sind Arabisch sowie Arabische Präsentationsformen-A und Arabische Präsentationsformen-B.



Tabelle 
Alle Zeichen haben die allgemeine Kategorie "anderer Buchstabe (inkl. Silben und Ideogrammen)" und die Bidirektionale Klasse "ara­bischer Buch­stabe".

Grafiktafel

Weblinks 
 PDF des Unicode-Konsortiums (englisch; 76 kB)

Arabische Schrift